ciasteczko – małe ciastko
 ciasteczko (ciastko, cookie) – pojęcie informatyczne
 Ciasteczko (Cake) – amerykańsko-kanadyjski film komediowy z 2005 roku, reż. Nisha Ganatra